Ханс-Хильмар Штаудте (; 18 января 1911, Кальденкирхен — 21 января 1979, Мюнстер) — немецкий ,  шахматист и шахматный композитор, международный арбитр по шахматной композиции (1962).

Биография 
Изучал право в Гамбургском университете, в 1940 защитил докторскую диссертацию.

Во время Второй мировой войны был судьей в Мюнхене и имел звание оберштурмфюрер. После войны участвовал в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе.

В составе сборной ФРГ участник 9-й Олимпиады (1950) в Дубровнике. В 1951—1961 — секретарь Германского шахматного союза.

Спортивные достижения

Библиография 
 Staudte, Hans Hilmar: Aus der Welt der Schachstudie. Bad Nauheim, Loeffler, 1961
 Richter, Kurt; Staudte, Hans Hilmar: Richtig und falsch Berlin: de Gruyter, 1962, (2. Aufl. 1978, ISBN 3-11-007428-1)
 Staudte, Hans Hilmar; Milescu, Milu: Das 1×1 des Endspiels Berlin: de Gruyter, 1965 (2. Aufl. 1981, ISBN 3-11-007431-1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Свидетели на Нюрнбергских процессах
Доктора права